Амі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 363,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Амі на сайті французького Національного інституту географії
 Амі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза